signifie « miroirs » (au pluriel) en anglais. Plusieurs œuvres portent ce nom :

Cinéma 

 , film américain d'Alexandre Aja sorti le .

Musique

Groupe 

 , groupe anglais de synthpop, originaire de Brighton.

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album de  sorti le  ;
Mirrors, album de Breakdown of Sanity sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti en 1975 ;
 Mirrors, album de  sorti le .

Voir aussi